|-
| 71701 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71702 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71703 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71704 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71705 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71706 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71707 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71708 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71709 - || || 6 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71710 - || || 2 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71711 - || || 3 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71712 - || || 6 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71713 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71714 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71715 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71716 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71717 - || || 8 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71718 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71719 - || || 4 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71720 - || || 4 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71721 - || || 4 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71722 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71723 - || || 2 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71724 - || || 4 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71725 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71726 - || || 24 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71727 - || || 24 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71728 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71729 - || || 30 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71730 - || || 4 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71731 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71732 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71733 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71734 - || || 4 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71735 - || || 25 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71736 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71737 - || || 4 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71738 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71739 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71740 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71741 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71742 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71743 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71744 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71745 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71746 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71747 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71748 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71749 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71750 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71751 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71752 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71753 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71754 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71755 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71756 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71757 - || || 4 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71758 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71759 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71760 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71761 - || || 5 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71762 - || || 6 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71763 - || || 20 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71764 - || || 20 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71765 - || || 20 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71766 - || || 19 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 71767 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71768 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71769 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71770 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71771 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71772 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71773 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71774 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71775 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71776 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71777 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71778 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71779 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71780 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71781 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71782 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71783 - || || 30 de setembre, 2000 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 71784 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71785 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71786 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71787 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71788 - || || 30 de setembre, 2000 || Elmira || A. J. Cecce
|-
| 71789 - || || 21 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 71790 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71791 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71792 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71793 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71794 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71795 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71796 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71797 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71798 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71799 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71800 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
1